Weckwerth ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Weckwerth (* 1974), deutscher katholischer Kirchenhistoriker
 Christine Weckwerth (* 1963), deutsche Philosophin
 Werner Weckwerth (1906–1996), deutscher Maler

Siehe auch:
 Wekwerth